Le Festival BD en Beaujolais se déroule chaque année à Villefranche-sur-Saône, depuis sa première édition, en 1993.

Création 

Ce Festival a été créé par Jean-Louis Cartillier (président) alors libraire spécialisé, depuis travaillant chez Média-Participations et auteur d'une monographie sur Jean-Yves Mitton, François Riche journaliste-critique et ancien collaborateur de Métal hurlant, Pierre Fessaguet passionné d'arts graphiques initié par son grand-père président du Groupement des Artistes du Beaujolais et Olivier Massina issu de l'école graphique Emile Cohl, éditeur, patron d'une agence de communication et auteur jeunesse chez Albin-Michel.

Ces quatre passionnés étaient d'autant plus convaincus d'une telle création que depuis près de deux ans, plus aucune manifestation de ce genre n'avait lieu dans un rayon de 40 km autour de Lyon, pour reprendre l'analyse de l'époque parue dans Le Progrès.

Programme 
Dessinateurs, scénaristes, maisons d'éditions indépendantes - principalement de France, de Belgique et de Suisse - sont conviés chaque année pour une rencontre avec leur public et des séances de dédicaces, dans un cadre prestigieux, L'Atelier, où sont également proposés des expositions et un marché du livre d'occasion et de collection, en rapport avec la bande dessinée.

Le côté "off" du festival est particulièrement soigné : accueil la veille avec visite des caves et mâchons beaujolais (région oblige), soirées festives rythmées au son de la guitare par Jean-Yves Mitton ou à la guimbarde par (feu) Yvan Delporte, création d'une cuvée spéciale de Beaujolais en série limitée et embouteillée par les artistes aux-mêmes(!) et visite privilégiée de certains auteurs aux enfants malades, alités au Centre Hospitalier Général de Villefranche-sur-Saône.

Notes et références

Liens externes 
 Actua-BD : sur le Festival BD en Beaujolais.
 Festival BD en Beaujolais 2008.
 Festival BD en Beaujolais 2007.
 Festival BD en Beaujolais 2006.
 Festival BD en Beaujolais 2005.
 Etiquettes de vins par René Hausman.
 Nombreuses photos du Festival par Gregdizer.
 le site du festival BD de Villefranche sur Saône.

Festival de bande dessinée en France
BD en Beaujolais
Villefranche-sur-Saône